Dorfkirche Görlsdorf steht für:

 Dorfkirche Görlsdorf (Angermünde) in Görlsdorf, Ortsteil der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Dorfkirche Görlsdorf (Luckau) in Görlsdorf, Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfkirche Görlsdorf (Vierlinden) in Görlsdorf, Ortsteil der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg